Der Aufstand steht für:

 Der Aufstand (1965), rumänischer Historienfilm – Regie: Mircea Muresan
 Der Aufstand (1980), deutscher dokumentarischer Spielfilm – Regie: Peter Lilienthal
 Star Trek: Der Aufstand (1998), US-amerikanischer Science-Fiction-Film – Regie: Jonathan Frakes
 Uprising – Der Aufstand (2001), US-amerikanischer Fernsehfilm – Regie: Jon Avnet
 Der Aufstand (2003), deutsches Doku-Drama – Regie: Hans-Christoph Blumenberg
 Der Aufstand (Oper), 1976 uraufgeführten Oper von Helmut Eder